Язьва:

 Язьва — река в Пермском крае, приток Вишеры.
 Язьва — река в Пермском крае, приток Обвы.

См. также:

 Усть-Язьва — посёлок в Пермском крае.